August Orth (1828-1901), architecte prussien,
 David Orth (1965-), acteur canadien,
 Frank Orth (1880-1962), acteur américain,
 György Orth (1901-1962), footballeur et entraîneur hongrois,
 Josef Orth (1914-19??), footballeur tchécoslovaque,
 Zak Orth (1970-), acteur américain.